Hoshiarpur (district), een district van de Indiase staat Punjab
 Hoshiarpur (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Hoshiarpur